Aureilhan (Landes)
Aureilhan (Hautes-Pyrénées) in het gelijknamige Kanton Aureilhan